Пильзно:

 Пильзно — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство.
 Пильзно — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Дембицкий повят, Подкарпатское воеводство.